Тит Ге́ний Севе́р (; умер после 170 года) — римский политический деятель середины II века.

Биография 
Север происходил из италийского региона Умбрия, вероятно, из города Капище Фортуны (), где в местных надписях часто встречается номен Гений. Его отцом был ординарный консул 141 года, носивший такое же имя. В 170 году Север-младший занимал должность консула-суффекта. Кроме того, известно, что он входил в состав жреческой коллегии палатинских салиев.

Литература 
 , Richardson D. Fasti Sacerdotum: A Prosopography of Pagan, Jewish, and Christian Religious Officials in the City of Rome, 300 BC to AD 499. — Oxford University Press, 2008. — Sр. 719.